«На берегу реки» () — криминальная драма режиссёра Тима Хантера по сценарию . Обладатель премии «Независимый дух» за лучший фильм.

Фильм основан на реальных событиях — 3 ноября 1981 года в калифорнийском городке Милпитас 16-летний Энтони Жак Брюссар изнасиловал и задушил 14-летнюю Марси Конрад. Он показал её труп как минимум 13 разным людям, но никто из них не сообщил об убийстве в полицию.

Сюжет 

Группа школьных друзей обнаруживает, что в их обществе находится убийца. Школьник Джон убивает свою подругу Джейми. Он начинает хвастаться в школе об её убийстве, и когда друзья обнаруживают, что он говорит правду, расходятся во мнениях. Лейн — самопровозглашённый лидер группы, намеревается поддержать тайну об убийстве и защитить Джона. В это же время остальные (Мэтт, Кларисса, Мэгги, и Тони) решают, исполнить ли свой гражданский долг и пойти в полицию или покрывать друга-убийцу, сохранив всё в тайне.

В ролях

См. также 
 «Жестокий ручей»

Примечания

Литература 
 

Фильмы США 1986 года
Фильмы-драмы США
Детективные фильмы США
Фильмы Тима Хантера
Независимые фильмы США
Фильмы о реальных преступниках
Фильмы, основанные на реальных событиях
Молодёжные фильмы
Фильмы о полицейских
Фильмы о байкерах
Фильмы о ворах